Иоанн II — 16-й католикос Кавказской Албанской церкви (644/646—671), епископ монастыря Амарас.

См. также 
 Список католикосов Албанской апостольской церкви
 Кавказская Албания

Церковные деятели Кавказской Албании
Церковные деятели VII века
Персоналии Кавказской Албании VII века